De Beneluxbrug is een brug over het kanaal-Kortrijk Bossuit in Harelbeke, België.

Beneluxbrug kan ook verwijzen naar:

 Beneluxbrug, IJsselstein, Nederland.
 Beneluxbrug, Groningen, Nederland.